Proliserpula hemmoorensis är en ringmaskart som beskrevs av Jager 1983. Proliserpula hemmoorensis ingår i släktet Proliserpula och familjen Serpulidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
hemmoorensis